Budza peut désigner :
Budza, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica ;
 les Budzas ou Budjas, un peuple de la République démocratique du Congo.